10X ou 10x peut signifier :
 AK-10x, un fusil d’assaut russe ;
 Dassault Falcon 10X, un projet d’avion d’affaires du constructeur français Dassault Aviation ;
 Sandstone Energy 10X, un projet de centrale solaire thermodynamique américain.

Voir aussi